Alins kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alíns, ort, Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Alins (kommun i Spanien), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar